XXXVII чемпионат СССР по волейболу среди клубных команд ДСО и ведомств (класс «А») проходил с января по апрель 1975 года.

В соревнованиях I группы приняли участие команды из 5 союзных республик:
РСФСР (ЦСКА, «Автомобилист» Ленинград, «Буревестник» Москва, СКА Ростов-на-Дону, «Динамо» Москва); УССР (ОдТИЛ Одесса, «Локомотив» Киев, «Звезда» Ворошиловград, «Автомобилист» Днепропетровск); ЛатССР («Радиотехник» Рига); КазССР («Буревестник» Алма-Ата), БССР («Мотор» Минск).

Команды провели двухкруговой турнир по туровой системе.

Третий год подряд с списке призёров нет изменений. Шестую подряд победу одержали волейболисты ЦСКА.

I группа

II группа 
1. «Локомотив» Харьков
2. «Динамо» Ленинград
3. «Автомобилист» Грозный
4. «Динамо» Ташкент
5. «Динамо» Сочи
6. «Калев» Таллин
7. ДСК Фрунзе
8. «Гидротехник» Кишинёв
9. «Куроапаратура» Вильнюс
10. «Буревестник» Тбилиси
11. «Мэхсул» Баку
12. «Динамо» Ереван.

Минский «Мотор» покидает турнир I группы. Его место займёт «Локомотив» (Харьков).

Призёры 
 ЦСКА (Москва): Виктор Алёшин, Виктор Борщ, Леонид Зайко, Владимир Ковалёв, Владимир Кондра, Вильяр Лоор, Анатолий Полищук, Владимир Путятов, Александр Савин, Юрий Старунский, С. Хлобыстов, Ефим Чулак. Тренер — Юрий Чесноков.

 «Радиотехник» (Рига): Э. Августинский, С. Антипин, Олег Антропов, Юрис Девейкус, В. Исаченко, Э. Киркумс, С. Павлов, М. Россов, В. Рубен, Павел Селиванов, А. Страздиньш, В. Ткаченко. Тренер — Зигисмунд Григолюнович.

 «Автомобилист» (Ленинград): А. Балашов, Фёдор Барчуков, Александр Визжачёв, В. Воронов, Владимир Дорохов, Александр Ермилов, Вячеслав Зайцев, Юрий Кузнецов, В. Ребров, Александр Сапрыкин, Г. Скорбинин, А. Хохлов. Тренер — Вячеслав Платонов.

Список 24 лучших волейболистов СССР 
Сергей Антипин («Радиотехник» Рига);
Олег Антропов («Радиотехник» Рига);
Виктор Борщ (ЦСКА Москва);
Александр Визжачев («Автомобилист» Ленинград);
Владимир Дорохов («Автомобилист» Ленинград);
Александр Ермилов («Автомобилист» Ленинград);
Леонид Зайко (ЦСКА Москва);
Вячеслав Зайцев («Автомобилист» Ленинград);
Владимир Кондра (ЦСКА Москва);
Валерий Кривов («Звезда» Ворошиловград); 
Фёдор Лащёнов («Звезда» Ворошиловград); 
Вильяр Лоор («Калев» Таллин);
Михаил Лопатин (СКА Ростов-на-Дону); 
Юрий Нечушкин (МВТУ Москва);
Анатолий Полищук (ЦСКА Москва);
В. Полтавский (ОдТИЛ Одесса);
Владимир Путятов (ЦСКА Москва);
Александр Сапрыкин («Автомобилист» Ленинград);
Павел Селиванов («Радиотехник» Рига);
Юрий Старунский (ЦСКА Москва);
Борис Терещук («Локомотив» Киев);
Владимир Чернышёв (МВТУ Москва);
Владимир Уланов (МВТУ Москва);
Ефим Чулак (ЦСКА Москва).

Литература 
 
 Волейбол: Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. — Томск: Компания «Янсон», 2001.

1975 год в волейболе
Чемпионаты СССР в 1975 году